Wahlkreis 91 steht für folgende Wahlkreise:

 Bundestagswahlkreis 91
 Landtagswahlkreis 91